Oumar Touré (1996) mali úszó
 Oumar Touré (1998) guineai labdarúgó

Hasonló néven:
 Abdourahmane Oumar Touré (1955) mali politikus